Detta är en lista över sjöar i Borlänge kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Borlänge kommun.

Lista

Borlänge kommun
 Lista